Bab Doukkala peut faire à plusieurs portes fortifiées du Maroc dont :
 Bab Doukkala (Essaouira).
 Bab Doukkala (Marrakech).